Weinberger steht für:
 Weinberger (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Weinbergerhaus, Schutzhütte im Kaisergebirge
 Weinberger-Powell-Doktrin, US-amerikanische Militärdoktrin
 Weinberger-Zeichen, siehe Sakralanästhesie #Durchführung

Weinberger steht für folgende Unternehmen:
 Karl Weinberger (Karosseriebau), Karosseriebaubetrieb in München (1865–1944)
 Ludwig Weinberger (Karosseriebau), Karosseriebaubetrieb in München (1898–1953)
 Josef Weinberger Musikverlagszentrum Wien, österreichischer Musikverlag

Siehe auch:
 Weinberg (Begriffsklärung)